III Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn odbyły się we Francji między 15 września a 22 września 1951 roku. Mecze rozgrywane były w Paryżu.

Tytuł sprzed roku broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie wywalczyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 10 drużyn które zostały podzielone na 3 grupy. Do grupy finałowej awansowały dwa pierwsze zespoły z każdej z grup. Zwycięzca tej grupy zdobywał mistrzostwo. Zespoły z pozostałych miejsc walczyły ze sobą zajmując miejsca od 7-10.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 7-10 
Tabela

Grupa mistrzowska 
Tabela

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
1951 w piłce siatkowej
1951 we Francji
Piłka siatkowa we Francji
Sport w Paryżu